Valero Rivera puede referirse a:

Valero Rivera López (1953), exjugador de balonmano español y entrenador de la selección de balonmano de España y de Catar; o
Valero Rivera Folch (1985), jugador de balonmano español, hijo del anterior.